Nogometno društvo "Mura 05" (ND Mura 05; Mura 05 Murska Sobota; Mura 05) je bio nogometni klub iz Murske Sobote, Pomurje, Republika Slovenija.

O klubu 
ND "Mura 05" je osnovana u lipnju 2005. godine, nakon što je dotadašnji klub i dugogodišnji slovenski prvoligaš "Mura" zbog financijskih poteškoća ugašen 2005. godine. "Mura 05" je s ligaškim natjecanjem počela u sezoni 2005./06. u "3. slovenskoj ligi - Zapad", koju su odmah osvojili. Narednih sezona klub je član "2. slovenske lige", u kojoj u sezoni 2010./11. osvajaju 4. mjesto, ali kako su bolje plasirani klubovi odbili promociju zbog financijskih razloga, "Mura 05" je postala članom "1. slovenske lige", te u sezoni 2011./12. osvajaju 3. mjesto i u narednoj sezoni nastupaju u "Europskoj ligi". Prolaze tri kola kvalifikacija, te u posljednjem ("play-off" kolu) ispadaju od talijanskog "Lazia". Unatoč tome, klub je upao u financijske probleme te se u ljeto 2013. godine gasi. 
Od omladinskog pogona "Mure 05" je formiran novi klub - NŠ "Mura" koji je od sezone 2018./19. član "1. slovenske lige".

Stadion

Uspjesi 
 1. slovenska liga 
 trećeplasirani: 2011./12. 

 3. slovenska liga - Zapad 
 prvak: 2005./06.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutrašnje poveznice  
 Murska Sobota 
 NK Mura Murska Sobota 
 NŠ Mura Murska Sobota

Vanjske poveznice 
 mura05.si/welcome, wayback arhiva 
  mura05.si/vstopnice, wayback arhiva 
  uefa.com, ND Mura 05, wayback arhiva

Izvori  
 
  nsmura.si, NŠ Mura - Zgodovina kluba, pristupljeno 26. lipnja 2020. 
  mura05.si, Klub , wayback arhiva 
  prvaliga.si, Mura 05, pristupljeno 18. lipnja 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, NŠ Mura , pristupljeno 18. lipnja 2020. 
  foot.dk, Mura 05 , pristupljeno 18. lipnja 2020. 
 bizi.si, NOGOMETNO DRUŠTVO MURA 05, wayback arhiva 
  

Slovenski nogometni klubovi 
Bivši slovenski nogometni klubovi